Жансью-Пижроль:

 Жансью-Пижроль — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Жансью-Пижроль — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз.